Лимская культура, или культура Лима, — цивилизация местного происхождения, существовавшая на территории современного Перу с 100 г. до н.э по примерно 650 г. н. э. Данная доинкская культура находилась в долинах рек Чильон, Римак и Лурин. Представлена в основном керамическими находками. Люди лимской культуры соорудили множество храмов, в настоящее время известных как «уака», которые до настоящего времени сохранились в городе Лима.

См. также 
 Доколумбова хронология Перу
 Пачакамак (город)
 Чавин
 Культура Наска
 Чавин
 Культура Паракас
 Тиауанако
 Мочика

Ссылки 
 Культура Лима

История Перу
Археология в Перу